Borgaberget bezeichnet
 Borgaberget (Ronneby), Wallburg bei Ronneby, Blekinge län, Schweden
 Borgaberget (Askersund), Wallburg bei Askersund, Örebro län, Schweden